Алекса́ндр Мина́ев:
 
 Минаев, Александр Анатольевич (1942—2021) — ректор Донецкого национального технического университета.
 Минаев, Александр Семёнович (род. 1964) — советский и российский рок-музыкант, основатель и участник группы «Тайм-Аут».